Slavische talen
iets dat betrekking heeft op (een van de) Slavische volkeren
Slavisch (schaakopening)
Slavisch gambiet